Видра — топоним.

Испания 
 Видра — муниципалитет в провинции Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

Румыния 
  — село в жудеце Алба.
  — село в жудеце Арад.
  — село в жудеце Вранча.
  — село в жудеце Илфов.
  — коммуна в жудеце Алба.
  — коммуна в жудеце Вранча.
  — коммуна в жудеце Илфов.

См. также 
 Выдра (значения)